

Plaatsen

Verenigde Staten
Ashley (Illinois)
Ashley (Indiana)
Ashley (Michigan)
Ashley (North Dakota)
Ashley (Ohio)
Ashley (Pennsylvania)

Verenigd Koninkrijk
 Ashley (Bristol)
 Ashley (Cambridgeshire)
 Ashley (Cheshire)
 Ashley (Gloucestershire)
 Ashley (Hampshire)
 Ashley (Kent)
 Ashley (Northamptonshire)
 Ashley (Staffordshire)

Australië
 Ashley (Nieuw-Zuid-Wales)

Nieuw-Zeeland
 Ashley (rivier)

Overig
 Ashley (voornaam), een jongens- en later meisjesvoornaam afgeleid van de achternaam Ashley. 
 Ashley (automerk), een automerk
 Ashley (piercing), een piercing door de lip
 Ashley (film), een film uit 2013 van Dean Ronalds